Pilatushaus steht für

 Pilatushaus (Nürnberg)
 Pilatushaus (Oberammergau)